Maucourt puede referirse a: 

 Maucourt, comuna francesa situada en Oise.
 Maucourt, comuna francesa situada en Somme.